Kronprins Fumihito av Japan, Prins Akishino (秋篠宮文仁親王 Akishino-no-miya Fumihito Shinnō Denka), född 30 november 1965 i Tokyo, är medlem av den japanska kejsarfamiljen. Han är den andre sonen till kejsar Akihito och kejsarinnan Michiko och är den förste i den japanska tronföljdsordningen efter att äldre brodern Naruhito besteg krysantemumtronen och blev kejsare i maj 2019.

Prins Akishino är sedan 29 juni 1990 gift med Kawashima Kiko, prinsessan Akishino, och de har tre barn:
 Prinsessan Mako av Akishino, född 23 oktober 1991
 Prinsessan Kako av Akishino, född 29 december 1994
 Prins Hisahito av Akishino, född 6 september 2006
När prinsessan Akishino födde sonen Hisahito 2006 var det den första manliga arvingen i kejsardömet som fötts på 41 år. Med nuvarande successionsordning är sonen nummer två i tronföljden.

Titlar, ordnar och utmärkelser

Titlar
 30 november 1965 – 29 juni 1990: Hans Kejserliga Höghet prinsen Aya 
 29 juni 1990 – 8 november 2020: Hans Kejserliga Höghet prinsen Akishino
 8 november 2020 – nuvarande: Hans Kejserliga Höghet kronprinsen av Japan, prinsen Akishino

Japanska ordnar och utmärkelser
 : Krysantemumordens högsta grad av Grand Cordon

Utländska ordnar och utmärkelser
 : Kronordens stora kors.
 : Riddarstorkorset av Italienska republikens förtjänstorden.
  : Storkorset av Adolf av Nassaus civil- och militärförtjänstorden (2017).
 : Storkorset av Kronorden (1991).
 : Storkorset av Solorden.
 : Riddarstorkorset av Isabella den katolskas orden.
 : Kommendör med stora korset av Nordstjärneorden.

Anfäder

Källor

Externa länkar 

Födda 1965
Japanska prinsar
Män
Levande personer
WP:Projekt Japan
Personer från Tokyo
Alumner från St John's College, Oxford